Дабіжа (Добіжа, Дабижа, Добижа) — румунське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Анастасія Дабижа — дружина Георге III Дуки, господаря Молдови і Валахії, гетьмана Правобережної України.
 Вадим Дмитрович Добіжа — радянський і український тренер, заслужений тренер Української РСР з футболу.
 Дабіжа Євген Вікторович — кандидат технічних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Істрате Добіжа — господар Молдовського князівства з 29 вересня 1661 по 11 вересня 1665.
 Ніколае Дабіжа — молдавський поет, прозаїк, літературний історик і політик.

Примітки 

Румунські прізвища
Українські прізвища